Siebenbrunn heißen

geographischen Objekte:
 Augsburg-Haunstetten-Siebenbrunn, Stadtteil von Augsburg, Bayern
 Siebenbrunn (München), Stadtbezirksteil des Stadtbezirks Untergiesing-Harlaching, München, Bayern
 Siebenbrunn (Trebgast), Ortsteil der Gemeinde Trebgast, Landkreis Kulmbach, Bayern

 Siebenbrunn (Markneukirchen), Ortsteil der Stadt Markneukirchen, Vogtlandkreis, Sachsen

 Siebenbrunn (Gemeinde Steinbach), Ort bei Steinbach am Ziehberg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Siebenbrunn (Gemeinde Hartberg Umgebung), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hartberg Umgebung, Steiermark

Personen:
 Johann Joseph Berger von Siebenbrunn (1711–1756), deutscher Mediziner und Hof- und Leibmedikus des Kurfürsten von Bayern

Siehe auch
 Siebenbrunnen, Sieben Brunnen, Sieben-Brunnen, Siebenbründl
 Obersiebenbrunn, Untersiebenbrunn (Bhf. Siebenbrunn)